

Топоніми

Наумбург (Заале) – місто в Німеччині, розташоване в землі Саксонія-Ангальт;
 Наумбург (Гессен) – місто в Німеччині, знаходиться в землі Гессен.